Sergej Pantelejmonovič Babinov (), ruski hokejist, * 11. julij 1955, Čeljabinsk, Rusija.

Babinov je v sovjetski ligi igral za klube Traktor Čeljabinsk, Krila Sovjetov in CSKA Moskva, skupno je na 452-ih prvenstvenih tekmah dosegel 39 golov. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na enih Olimpijskih igrah, na katerih je osvojil zlato medaljo, in šestih Svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil štiri zlate ter po eno srebrno in bronasto medaljo. Za reprezentanco je nastopil na 162-ih tekmah, na katerih je dosegel osemnajst golov.

Pregled kariere 

|-
| Traktor Čeljabinsk
| Sovjetska liga
| 72/73
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Traktor Čeljabinsk
| Sovjetska liga
| 73/74
|
| 8
| 0
| 0
| 0
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 74
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Traktor Čeljabinsk
| Sovjetska liga
| 74/75
|
| 35
| 5
| 0
| 5
|
| 35
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 75/76
|
| 34
| 0
| 2
| 2
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 76
|
| 6
| 2
| 2
| 4
|
| 15
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 76
|
| 10
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Kanadski pokal
| 76
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 76/77
|
| 36
| 4
| 8
| 12
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 77
|
| 10
| 3
| 1
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 77/78
|
| 29
| 2
| 7
| 9
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 78/79
|
| 41
| 1
| 16
| 17
|
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 79
|
| 7
| 2
| 4
| 6
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 79/80
|
| 41
| 9
| 11
| 20
|
| 31
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 80/81
|
| 49
| 11
| 14
| 25
|
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 81
|
| 7
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Kanadski pokal
| 81
|
| 7
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 81/82
|
| 47
| 5
| 4
| 9
|
| 25
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 82
|
| 9
| 4
| 2
| 6
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 82/83
|
| 18
| 1
| 2
| 3
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 83
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| '''2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 83/84
|
| 42
| 0
| 10
| 10
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 84/85
|
| 28
| 0
| 2
| 2
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 85/86
|
| 40
| 1
| 4
| 5
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 517
| bgcolor="#7FFF00" | 50
| bgcolor="#7FFF00" | 94
| bgcolor="#7FFF00" | 144
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 324
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1976
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Hokejisti Traktor Čeljabinsk
Hokejisti Krila Sovjetov
Hokejisti CSKA Moskva
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih
Čeljabinski športniki